Tikka o Teeka es la transliteración en inglés de dos conceptos muy distintos en el subcontinente Indio: tikka con una suave 't' inicial y tikka con una 't' inicial pronunciada fuerte. Esta variante hace que haya una confusión entre lo que 'tikka' quiere decir.

Tikka con una pronunciación suave de la 't' inicial significa un pedazo de carne, tal y como una chuleta. 

 El plato popular denominado chicken tikka está elaborado generalmente de chuletas de pollo en una marinada. Es un plato muy popular en la cocina inglesa.

 La marinada empleada en la preparación del pollo tikka se denomina también tikka. Se elabora a base de una mezcla aromática de especias (masala) y dahi (palabra india para denominar al yogur). 

Tikka pronunciado con una 't' fuerte puede significar 'huella en la frente' o una aguja.

 Tikka, en el sur de Asia significa una marca ubicada en la frente que puede sea un punto, unas líneas, que pueden ser de color rojos, negro o gris-ceniza. La marca que pueden llevar las mujeres se denomina a veces como bindi. Puede denominarse la marca que llevan las mujeres, bien sea por marca de nacimiento o por imposición religiosa de la observación del Hinduismo. La marca en los hombres que aparece de forma natal se denomina también. El color más habitual del tikka es rojo y se elabora con una tinta que se aplica con el pulgar. 

Tikka puede referirse a un nombre.

 Tikka Khan fue el jefe de la armada de Pakistán.